9-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди женщин прошёл с 16 по 26 апреля 1971 года в Монтевидео (Уругвай) с участием 8 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 3-й раз в своей истории выиграла сборная Перу.

Команды-участницы 
Аргентина, Боливия, Бразилия, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили.

Система проведения чемпионата 
8 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

 16 апреля: Уругвай — Боливия 3:0 (15:1, 15:2, 15:1); Бразилия — Чили 3:0 (15:4, 15:4, 15:10), Перу — Парагвай 3:0 (15:1, 15:2, 15:5).
 17 апреля: Аргентина — Колумбия 3:2 (11:15, 10:15, 15:12, 16:14, 15:-); Бразилия — Парагвай 3:0 (15:6, 15:12, 15:1); Уругвай — Чили 3:-.
 18 апреля: Перу — Колумбия 3:2 (15:2, 15:4, 15:5), Аргентина — Боливия 3:2 (6:15, 15:13, 3:15, 15:12, 17:15).
 19 апреля: Чили — Колумбия 3:2 (15:10, 15:12, 14:16, 0:15, 15:7), …
 20 апреля: Парагвай — Колумбия 3:0 (15:2, 15:8, 15:5); Бразилия — Боливия 3:0 (15:10, 15:2, 15:0), …
 21 апреля: Перу — Уругвай 3:1; Колумбия — Боливия 3:2 (3:15, 15:4, 15:11, 7:15, 15:3); …
 22 апреля: Уругвай — Аргентина 3:-, …
 23 апреля: Бразилия — Колумбия 3:0 (15:6, 15:6, 15:1), Чили — Аргентина 3:2 (8:15, 15:7, 16:14, 9:15, 15:7); Перу — Боливия 3:0 (15:5, 15:0, 15:3).
 24 апреля: Перу — Бразилия 3:0 (15:10, 15:9, 15:10)
 25 апреля: Бразилия — Уругвай 3:0 (15:7, 15:7, 15:0), …
 26 апреля: …

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Мерседес Гонсалес, Эсперанса Хименес, Тереза Нуньес, Ирма Кордеро, Марта Эррера, Ольга Асато, Бланка Хименес, Белинда Кортис, Луиса де Фуэнтес, Ана Рамирес, Норма Веларде, Маруха Асталаса.

 : Кассия Регина, Селия Карритано, Мария Апаресида, Соня Якомини, Мириам ди Кейрос, Элиана Нагип, …

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди женщин
1971 год в волейболе